Rojka ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Rojka (1878–1939), österreichischer Landschafts-, Porträt- und Genremaler
 Ľuboš Rojka (* 1965), slowakischer Philosoph